Mancusi ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Mancusi (* 1966), österreichisch-italienischer Dirigent und Komponist
 Mari Mancusi (eigentlich: Marianne Mancusi; * 1974), US-amerikanische Journalistin, Fernsehproduzentin und Buchautorin